Ла Еспига де Оро има више значења:

 Ла Еспига де Оро (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Еспига де Оро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику